А́нна Миха́йловна Белы́х (род. 15 марта 1984, Москва, СССР) — российская спортсменка, член олимпийской сборной команды России по фристайлу на Олимпиаде в Турине. Мастер спорта международного класса по аэробике и фристайлу. Неоднократный серебряный (2003—2005) и бронзовый (2000 и 2001) призёр чемпионатов России, чемпион мира среди юниоров 2003 года. Тренеры: А. К. Берлинов и А. Л. Гребенников. Выступала за ЭШВСМ «Воробьёвы горы», ВФСО «Динамо», Москву, сборную команду России (с 1999 по 2006). До 12 лет занималась спортивной гимнастикой в ЦСКА, кандидат в мастера спорта России.

19 февраля 2006 года во время олимпийской тренировки неудачно приземлилась и получила тяжёлую травму — разрыв обеих крестообразных связок, менисков, боковой связки и капсулы сустава. На вертолёте её отправили в туринский госпиталь. В результате Анна была вынуждена завершить спортивную карьеру.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Спортивная Россия»

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты России
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Мастера спорта России международного класса